hamza – znak pisma arabskiego
 Hamza – podziemna rzeka płynąca pod Amazonką
 Al-Hamza – miasto w południowym Iraku